Tenor (uit het Latijn: tenere: vasthouden) is een functionele stem in de muziek. In de vierstemmige muzikale harmonieleer is het de derde stem.

De term tenor wordt dan ook gebruikt voor:
 tenor (zangstem), hoge mannelijke zangstem; 
 de 'cantus firmus' (melodiestem) bij een melismatisch organum in de vroege 12e eeuw;
 een lagere (maar niet de laagste) variant van een aantal muziekinstrumenten, zoals:
 tenorblokfluit
 tenorsaxofoon
 tenorsaxhoorn
 tenortrombone
 tenortuba
 tenortrom
 De term wordt (met name in Vlaanderen) ook algemeen gebruikt als synoniem voor "hooggeplaatste functionaris" of voor "iemand met grote faam in een bepaald vakgebied".

Zie ook 
 Zangstemmen:
 Sopraan
 Alt
 Bariton
 Bas
 Lichte tenor
 Contratenor

Muziektheorie